Windeyer peut faire référence à :

Personnalités 

  Chancelier de l'Université de Londres (1969-72)
  (1780-1855), magistrat australien 
 Chris Windeyer, auteur canadien
  (1954-)
 Margaret Windeyer (1866-1939)
 Mary Elizabeth Windeyer (1837-1912)
  (1806–1847), avocat et politicien australien
  (1868–1959), avocat australien
  (1834–1897), politicien australien et juge
 William John Victor Windeyer (1900-1987)
 William Victor Windeyer, juge actuel de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud

Toponymes 
 Windeyer County, New South Wales, nommé d'après "the Windeyer brothers"
 Windeyer County, Queensland
 Windeyer Institute of Medical Science à l'University College de Londres
 Windeyer Public School
 Windeyer, ville de la ruée vers l'or entre Mudgee et Hill End en Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

Source de la traduction 

Homonymie